Чилчахський джамоат () — джамоат у складі Темурмаліцького району Хатлонської області Таджикистану. До 16 квітня 2021 року мав назву Бобо-Юнуський джамоат.

Адміністративний центр — село Чилча.

До складу джамоату входять 14 сіл:

Примітки

Джерела 
 О переименовании некоторых административно-территориальных единиц и населённых пунктов Хатлонской области 

Джамоати Темурмаліцького району